Ла-Гарровилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мерида.  Занимает площадь 33,5 км². Население — 2490 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 51 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса